Центрально-европейская ассоциация свободной торговли — организация свободной торговли, преемник Вышеградского соглашения между странами, не являющимися членами Европейского союза.

История образования 
В феврале 1991 года в результате встречи на высшем уровне Венгрии, Польши и Чехословакии в венгерском Вишеграде образована субрегиональная организация, не предусматривающая создания постоянных органов. Эта организация впоследствии была названа Вишеградской группой. Создание Вишеградской группы, инициатором которой считается премьер-министр Чехии Вацлав Клаус, было предопределено необходимостью развития внутрирегиональной торговли и объединения усилий по подготовке интеграции в Европейский союз в условиях развала прежних интеграционных структур и проблематичности быстрой переориентации торговых потоков на Запад.

В декабре 1992 года Венгрия, Польша, Словакия и Чехия подписали Центральноевропейское соглашение о свободной торговле, ЦЕФТА (, CEFTA), которое вступило в силу 1 марта 1993 года.

Первоначально страны-участницы не предполагали принятия новых членов, но впоследствии такая возможность была предоставлена странам, удовлетворяющим трём основным требованиям:

 наличие торгового договора с ЕС или статус ассоциированного члена Европейского союза;
 членство в ВТО или ГАТТ;
 наличие двусторонних договоров о свободной торговле с каждой из стран — участниц соглашения.

С 1 января 1996 года очередной стороной соглашения стала Словения, с 1 июля 1997 года — Румыния, а с 1 января 1999 года — Болгария.

Цель ЦЕФТА — стимулирование развития торгово-экономических, научно-технических и кооперационных связей внутри блока с перспективой создания к 2002 году зоны свободной торговли. В то же время внутрирегиональная интеграция рассматривается не как самоцель, а как промежуточный этап вступления в ЕС, позволяющий нивелировать некоторые проблемы, связанные с тем, что экономики стран — участниц ЦЕФТА скорее однотипны, чем взаимодополняемы, их рынки бедны капиталом, ограничены в сфере высоких технологий, дефицитны по сырьевым (в том числе и по энергетическим) ресурсам. Кроме того, страны — участницы ЦЕФТА имеют крупное отрицательное сальдо внешней торговли, большая часть которого приходится на страны ЕС. Эти и другие экономические проблемы разрешаются не в рамках ЦЕФТА, а именно в проходящем в настоящее время процессе интеграции в ЕС. Предпринимаются также шаги по сближению законодательства стран ЦЕФТА с нормами Евросоюза.

Международная торговля 
Развитие ЦЕАСТ обусловлено объективными трудностями и стремлением стран-участниц интегрироваться в западноевропейские структуры. В этой связи не было принято предложение Словакии о создании институциональных органов Соглашения.

В то же время за период действия ЦЕФТА существенно ускорился процесс ликвидации барьеров во взаимной торговле стран-участниц по сравнению с первоначальными записями в Соглашении, что нашло формальное отражение в последующих дополнительных протоколах.

С 1 января 1997 года в рамках ЦЕФТА практически существует зона свободной торговли для большинства промышленных изделий, за исключением чувствительных товаров с более длительной тарифной защитой, постепенно ликвидируемой не позже 2002 г. Это относится прежде всего к странам — основателям ЦЕАСТ, так как для товаров из стран, присоединившихся позже, степень защиты несколько шире. Особенно это касается Румынии и Болгарии, основной этап либерализации торговли с которыми начался с 1 января 1999 года. Например, Польша относит к чувствительным товарам продукцию автомобилестроения, а также нефтепродукты и некоторые стальные изделия.

Для сельскохозяйственных товаров ЦЕФТА предусматривает не создание зоны свободной торговли, а частичную и выборочную либерализацию, масштаб которой был расширен с 1 января 1996 года в соответствии с Дополнительным протоколом № 3. В результате этого в начале 1999 года тарифные преференции охватывали свыше 90 % сельскохозяйственных товаров, часть которых реализовывалась беспошлинно в рамках общего списка «А», часть — по пониженной и общей для всех стран ставке (список «В»), а торговля товарами из списка «С» осуществлялась на основе двусторонних соглашений. Часть сельскохозяйственных товаров не была охвачена никакими преференциями.

Степень либерализации товарооборота сельскохозяйственных продуктов в рамках ЦЕФТА гораздо ниже, чем промышленных товаров.

Учитывая специфику сельскохозяйственных рынков, страны — участницы ЦЕФТА согласовали возможность применения в определённых ситуациях защитных средств для сельскохозяйственных товаров. Так, например, Польша в 1997 г. отменила тарифные преференции на крахмал и изделия из него для всех стран ЦЕФТА, а в 1998 году преференции в импорте сахара из Чехии, кукурузы посевной и кормовой из Венгрии, кукурузы кормовой из Чехии и Словакии, а также томатной пасты из Чехии, Словакии и Венгрии. В 1998 году Словения и Румыния также повысили таможенную пошлину на венгерскую пшеницу (Румыния ещё и на пшенично-ржаную муку), а Чехия и Словения установили её минимальный размер и т. д.

С момента последней встречи премьер-министров стран ЦЕФТА в Праге в 1998 году, на которой формально была приостановлена либерализация торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, условия торговли ими в рамках Соглашения значительно усложнились. Это объясняется тем, что в разных странах — участницах ЦЕФТА результат либерализации торговли сельскохозяйственными товарами был различным. Только Венгрия (благодаря развитой системе субсидий), а также Чехия имеют положительное сальдо торговли этими товарами, а остальные страны — дефицит. Кроме того, все страны ЦЕФТА были плохо подготовлены к этой либерализации, поскольку рынок предварительно не был изучен. Часто доходило просто до взаимной переброски излишков продовольствия. Не было никакой координации сельскохозяйственной политики. Это привело к необходимости создания подкомитета ЦЕФТА по вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией, который начал функционировать во второй половине 1999 года.

В то же время следует отметить, что в результате реализации Соглашения значительно восстановился и получил развитие взаимный товарообмен. Например, товарооборот Польши с государствами ЦЕФТА увеличился более чем в три раза.

При сотрудничестве в рамках ЦЕФТА основное внимание уделяется проблемам, связанным со взаимной торговлей. Несмотря на то, что такие сферы сотрудничества, как предоставление услуг и перемещение капитала, нашли официальное отражение в Познанской декларации, принятой премьерами государств ЦЕФТА в ноябре 1994 года, реального сотрудничества в этих областях пока нет. Вопросы, связанные с этим, должны решаться на переговорах стран-участниц, так как проблематика основных экономических свобод (перемещения товаров, услуг, капиталов и лиц) рассматривается в соглашениях об объединении между отдельными государствами ЦЕФТА и ЕС. Главной целью стран — участниц ЦЕФТА является членство в Европейском Союзе, что в свою очередь связано с процессами приспособления к его законодательству, поэтому необходимо учитывать эту проблематику во взаимных отношениях в рамках ЦЕФТА.

Члены организации 
По состоянию на июль 2013 года членами ЦЕАСТ являются: Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Молдавия, Сербия, УНМИК (Косово) и Черногория.

Ранее в организацию входили: Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Хорватия. Они упразднили свой статус, вступив в ЕС.

См. также 
 Расширение Европейского союза
 Европейская ассоциация свободной торговли
 Меркосур

Примечания

Ссылки 
 CEFTA Web site (Montenegrin and English)
 Original CEFTA Treaty
 Preamble of the CEFTA Agreement Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006 Agreement)

Евроинтеграция
Зоны свободной торговли